Мерцарио (ит. Merzario):

 Мерцарио, Артуро — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Мерцарио — итальянская команда Формулы-1 и Формулы-2.
 Мерцарио — шасси Формулы-1.